Medlemmer af Folketinget, indvalgt ved valget den 8. december 1981. Mandatfordelingen var som følger:

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1981-84

Personskift

Eksterne henvisninger 
 Folketingsvalget 1981  på Danmarks Statistiks hjemmeside

1981
1981